Mixed Team konkurrencen under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, i Sydkorea bliver afholdt den 24. februar 2018 kl. 11:00 (lokal tid) på Yongpyong Alpine Centre.

Konkurrencen 
Konkurrencen afvikles efter Cup formatet, hvor vinderne hele tiden går videre og taberne er ude af konkurrencen. Der er 16 konkurrerende teams til konkurrencen. Disse teams er alle seedet, således at det bedste team først møder det dårligste og så fremdeles. Hvert team består af to damer og to herrer med to reserver. Når to teams mødes foregår det individuelt i heats med én skiløber fra hvert team mod en tilsvarende modstander. Konkurrencen foregår på to parallelle storslaloms baner. Formatet for hvert team møde er: Dame – Herre – Dame – Herre. Ved hvert heat modtages der ét point. Efter alle fire heats findes vinderen. I tilfælde af pointlighed sammenlægges den bedste herres tid med den bedste dames tid og det team med den laveste tid vinder. De fire sidste teams i konkurrencen mødes i semifinalerne, hvor vinderne mødes i finalen om guld og sølv. Taberne af semifinalerne mødes i endnu en konkurrence om bronzemedaljerne.

Deltagende nationer 
Følgende nationer er kvalificeret til konkurrencen. Nationerne er listet i henhold til deres nummer på FIS nationsliste pr. 22. januar 2018:

Resultat

Kampen om bronzemedaljen

Kampe markeret med en * betyder, at holdet er gået videre på bedste tid.

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Alpint skiløb  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com
 Forklaring på Mixed Team konkurrencen på olympic.org

Mixed - Team